Hanning steht für:

 Hanning Elektro-Werke, deutsches Unternehmen
 Hanning (Dänemark), Ort in der Ringkøbing-Skjern Kommune
 Hanning (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Hanning ist der Familienname folgender Personen:
 August Hanning (* 1946), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Bob Hanning (* 1968), deutscher Handballtrainer
 Reinhold Hanning (1921–2017), deutscher SS-Unterscharführer

Siehe auch: 
 Henning (Begriffsklärung)